«Bebe» (стилизовано под маюскул) — сингл американского рэпера 6ix9ine при участии пуэрто-риканского певца Anuel AA, выпущенный 31 августа 2018 года на лейбле TenThousand Projects.

Создание 
Темп песни 102 BPM. Это первая песня 6ix9ine на испанском языке.

Музыкальное видео 
Музыкальный видеоклип был выпущен 31 августа 2018 года, снятое в Пуэрто-Рико.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Песни Anuel AA
Песни 2018 года
Песни, написанные 6ix9ine
Песни, написанные Ronny J
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Latin Songs
Песни, написанные Anuel AA